Lorient, uma comuna francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento Morbihan
 Football Club Lorient-Bretagne Sud, clube futebol de Lorient, França
 Base de submarinos de Lorient, base de submarinos alemã da Segunda Guerra Mundial.

Desambiguação